Condensor heeft verschillende betekenissen:
 Condensor (damp): apparaat waarin stoom of damp condenseert.
 Condensor (optica): lens of lens-spiegelcombinatie die het licht bundelt voor een optimale belichting in een optisch instrument.

Zie ook: condensator.